Dathopa Tissa I, rei d'Anuradhapura, 640 a 652
 Dathopa Tissa II, rei d'Anuradhapura, 664 a 673